Du Martheray puede hacer referencia a:
 Du Martheray, cráter del planeta Marte.
 Maurice du Martheray, astrónomo y poeta suizo (1892-1955).